est la formule brute de plusieurs isomères.

 dobutamine, numéro CAS 
 ractopamine, numéro CAS 
 dihydrocodéine , numéro CAS 
 25H-NBOMe, numéro CAS